Voici une liste des bandes dessinées asiatiques ou d'influence asiatique traduites en français dont le titre commence par la lettre H.

Les titres marqués d'une étoile (*) correspondent à des œuvres à paraître et sont donc susceptibles de varier.

Liste des bandes dessinées asiatiques par ordre alphabétique

de:Liste der Manga-Titel#H
en:List of manga licensed in English#H
id:Daftar anime dan manga#H
it:Progetto:Anime e manga/Lista di manga#H
ko:애니메이션과 만화의 목록
la:Index Mangarum#H